A listán azok a versenyzők szerepelnek, akiknek nem sikerült kvalifikálniuk magukat Formula–1-es versenyre.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 

Formula–1